Wilmington může být:

sídlo
 Wilmington (Austrálie) – město v Jižní Austrálii
 Wilmington (Devon) – město v anglickém hrabství Devon
 Wilmington (Kent) – město v anglickém hrabství Kent
 Wilmington (Delaware) – město v americkém státě Delaware
 Wilmington (Illinois) – město v americkém státě Illinois
 Wilmington (Massachusetts) – město v americkém státě Massachusetts
 Wilmington (New York) – město v americkém státě New York
 Wilmington (Ohio) – město v americkém státě Ohio
 Wilmington (Severní Karolína) – město v americkém státě Severní Karolína
 Wilmington (Vermont) – město v americkém státě Vermont

jiné
 USS Cabot (CVL-28) – na vodu spuštěn jako Wilmington (CL-79)